2-ossoaldeide deidrogenasi (NAD+) –
2-ossoaldeide deidrogenasi (NADP+) –